North är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aaron North
 Alex North
 Andy North
 Douglass North
 
 
 
 Gary North
 Jade North
 Marianne North
 Nolan North
 Oliver North
 Roger North
 Ryan North
 Sterling North
 Thomas North
 William North

Engelska efternamn